Mike Flynn (1934-) – ingegnere e informatico statunitense
 Mike Flynn (1953-) – ex cestista statunitense
 Mike Flynn (1958-)  – politico e militare statunitense
 Mike Flynn (1969-) – ex calciatore inglese